L'acido idrossiottadecadienoico è un acido grasso lineare con 18 carboni, 2 doppi legami, non metilene interrotti, un sostituente ossidrile.

 acido α-dimorfecolico, 9-OH-18:2Δ10t,12c,
 acido β-dimorfecolico, isomero tutto trans, 9-OH-18:2Δ10t,12t.
acido 13-idrossiottadecadienoico: S-13-OH-18:2Δ9c,11t; R-13-OH-18:2Δ9c,11t; S-13-OH-18:2Δ9t,11t; R-13-OH-18:2Δ9T,11t